Shoal Lake steht für:

 Shoal Lake, See in Ontario und Manitoba, Kanada
 Shoal Lake (Manitoba) (Rural Municipality of Shoal Lake), Ort in Manitoba, Kanada
 Shoal Lake (Ontario), unincorporated area im Kenora District, Ontario, Kanada